Пиједрас Бланкас Сур има више значења:

 Пиједрас Бланкас Сур (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједрас Бланкас Сур (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику